Ernst Mach — físico e filósofo austríaco
Número de Mach — medida de velocidade
GNU Mach — micronúcleo no qual é baseado GNU Hurd
Mach (núcleo) — núcleo de sistema operacional usado no Mac OS X
Bandas de Mach — ilusão de óptica
Mach 5 — automóvel de automobilismo do animangá Speed Racer
Mach (canção) — canção do girl group coreano Rainbow
MACH-IV — herói da Marvel Comics

Desambiguações de ciências